Indonesië
 Gerokgak (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Gerokgak (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali